Берегова́я улица () — расположена в Центральном микрорайоне города, в исторических районах Броварки и Кустовцы. Проложена была в первой половине XIX века.

Этимология годонима 
Своё название получила из-за непосредственной близости к реке Удай.

Трассировка 
Улица начинается в историческом центре города с пересечения с Садовой улицей и идёт до улицы Победы, где и заканчивается.
Пересекается улицами:
 Гимназическая улица
 улица Котляревского
 улица Александра Пушкина
 Ярмарочная улица
 Кустовский переулок
 Михайловская улица
 Шараповская улица
 Петропавловская улица
 2-й Петропавловский переулок
 Ржаная улица

Здания, сооружения, места 
Застроена частными домами. Заканчивается домами №№ 144 и 171.

Транспорт 
По улице проходят автобусный маршрут № 15 и маршрутное такси № 25. На пересечении с улицей Котляревского остановка «ул. Береговая», на которой останавливаются автобусы 4, 8, 15 маршрутов и маршрутные такси 4а и 25.

Литература 

Улицы Прилук